Taïkan Jyoji (太寛  常慈, que l'on pourrait traduire par « compassion infinie » ; né Georges Frey en 1941) est un maître bouddhiste zen Français dans la tradition de l’école Rinzai.

Représentant Européen de l’école zen Rinzai 

Taïkan Jyoji est le représentant de l’école zen Rinzai (branche Myōshin-ji) pour l’Europe depuis son intronisation officielle par Yamada Mumon Rōshi en 1974. En 1989, il reçoit le titre de Kaikyo-shi, c’est-à-dire maître fondateur, de la part des instances gouvernantes de Myōshin-ji. À son retour du Japon, il fonde le Centre Zen de la Falaise Verte — de son nom complet Hekigan-zan Shōbō-ji, ou Temple de l’Authentique Dharma au mont de la Falaise Verte — qu’il dirige jusqu’en 2020. Taïkan Jyoji s'applique depuis à maintenir des liens étroits entre le centre ardéchois de la Falaise Verte et la « maison mère » japonaise de Myōshin-ji à Kyoto.

Le Centre Zen de la Falaise Verte est situé à Saint-Laurent-du-Pape, en Ardèche. Le centre abrite notamment un dojo de Kyūdō, réalisé selon les normes traditionnelles japonaises, et un zendō entièrement destiné à la pratique de la méditation zazen. En , le zendō est consacré par une délégation de maîtres de temples Japonais emmenée par le supérieur de Myōshin-ji Kōno Taitsū Rōshi.

Biographie 

Taïkan Jyoji se rend au Japon en 1964 pour y étudier l’architecture traditionnelle du pays. Il y enseigne le français, consacrant ses loisirs à la lecture.

Dans un contexte de recherche intérieure diffuse, Taïkan Jyoji fait sa première expérience de zazen : « Je me souviens d'avoir plongé dans une sorte de brouillard de l’ignorance et de m’être mis à trembler dans le chaleur torride de l’été japonais : j’étais glacé ».

Quelques mois plus tard, il se présente, en costume cravate et valise à la main, à la porte de Shōfuku-ji. Il décrira plus tard dans Itinéraire d'un maître zen venu d’Occident, l’ébranlement que fut sa première sesshin, la marée de souffrances, croissante jour après jour, qui l’engloutit. « Pourtant je suis resté, sans doute parce que je pressentais que derrière toute cette douleur il y avait quelque chose à réaliser ».

Les premières années sont essentiellement consacrées à l’apprentissage de la discipline monastique, sesshin après sesshin. Au bout de deux ans de pratique comme bonze laïque, il demande à Mumon Rōshi son ordination. Elle a lieu le . Suivront cinq années de pratique assidue, d’efforts quotidiens, d’effondrements, de victoires aussi et de confrontations fulgurantes avec Mumon Rōshi lors des entretiens individuels — « sit, sit, and sit! » — et son injonction pressante, incessante : « Soyez Un avec le Vide ».

Enfin, lors de l’un des derniers entretiens individuels qu’il accorde à Taïkan Jyoji, il lui déclare : « Maintenant que le couteau est aiguisé, il va falloir continuer à l’affûter «, lui signifiant de rentrer en Europe pour y enseigner le zen selon son expérience. Ainsi commence, en 1975, la transmission du zen Rinzai en Europe, dans le respect de la tradition et de son adaptation naturelle à un nouveau contexte, poursuivant le style de cette école : humilité, simplicité, rigueur.

En , Taïkan reçoit du gouvernement japonais le prix de l’amitié franco-japonaise pour sa contribution à la diffusion de la culture japonaise.

Bibliographie 
Au Cœur du zen, Le Courrier du Livre, Paris, 1982, réédité en 1996
La Source du vide, Le Courrier du Livre, Paris, 1989
Zen et Zazen, Le Courrier du Livre, Paris, 1991
Exhortations Zen, Éditions Le Courrier du Livre, Paris, 1996
Itinéraire d’un maître zen venu d’Occident, Calmann-Lévy, Paris, 1996 ; réédition Almora, Paris, 2008
L’Art du kōan zen, Albin Michel Spiritualité, Paris, 2001
Zen au fil des jours, Le Courrier du Livre, Paris, 2006
Les Saveurs du zen, (Livre de cuisine en collaboration avec Françoise Dye), Almora, Paris, 2009 ; nouvelle édition illustrée, Almora, Paris 2018
Un Jour, une Vie — Les Non-Pensées d’un maître zen 1, Almora, Paris, 2011
Un Jour, une Vie — Les Non-Pensées d’un maître zen 2, Almora, Paris, 2012
Kyudo — Tir à l’Arc zen, Le Courrier du Livre, Paris 2014
Correspondance d’un maître zen, Almora, Paris, 2014
Un Jour, une Vie — Les Non-Pensées d’un maître zen 3, Almora, Paris, 2015
Rivages sans retour — Les Non-Pensées d’un maître zen 4, Almora, Paris, 2017
Promenade au bord du vide — Les Non-Pensées d’un maître zen 5, Almora, Paris, 2019
Le Pèlerin Intérieur — Les Non-Pensées d’un maître zen 6, Almora, Paris, 2021

Références

Articles connexes 
Zen
Kyūdō
Rinzai

Liens externes 
 
 Centre Zen de la Falaise Verte
 Yamada Mumon Rōshi
 Biographie de Taïkan Jyoji
  Zoom sur Taïkan Jyoji dans Voix bouddhistes
 Le zen Rinzai et son représentant européen par l'Université bouddhique
 Taïkan Jyoji sur Buddhachannel
 Plaquette du zendō de la Falaise Verte
 Vidéo de l’émission Sagesse bouddhiste où Taïkan Jyoji commente la calligraphie Chaque jour est un bon jour

Naissance en 1941
Maître zen